Fazekas Béla (1922–1994) közgazdász
 Fazekas Béla (?) romániai magyar gyógyszerész, egyetemi tanár
 Fazekas Béla (1955) állatorvos
 Fazekas Béla (1959) Ázsia-szakértő, khmerológus, diplomata